

Гроув-Сіті — місто, штат Міннесота
 Гроув-Сіті — місто, штат Огайо
 Гроув-Сіті — місто, штат Пенсільванія
 Гроув-Сіті — переписна місцевість, штат Флорида